Clip peut faire référence à :
 Clip, œuvre multimédia réalisée à partir d'une chanson ;
 Clip (film) ;
 Clip art ;
 Clips (langage), langage de programmation par règles ;
 Présentation du numéro (CLIP), en téléphonie, acronyme de la locution anglaise  (présentation de l'appelant) ;
 Grande province ignée caribéenne, connue en anglais sous l'appellation  ou CLIP ;
 Clips (logiciel), une application de vidéo créée par Apple pour iOS, lancée en 2017.
CLIP - Club informatique pénitentiaire, association donnant des formations informatiques en prison.

Voir aussi 

 Clipper (homonymie)